Kwilu (rivier), een rivier in Angola,
 Kwilu (provincie), een provincie van de Democratische Republiek Congo.